een plaats in Engeland, zie Silverstone (Northamptonshire)
 een wegcircuit in deze plaats, zie Silverstone (circuit)
 een Amerikaans actrice, zie Alicia Silverstone
 een bromfietsmerk, zie Jamathi